Чемпіонат Європи з боротьби 2007 року проходив від 17 до 22 квітня в місті Софія (Болгарія).

Греко-римська боротьба

Медалі

Медалісти

Вільна боротьба (чоловіки)

Медалі

Медалісти

Вільна боротьба (жінки)

Медалі

Медалісти

Посилання 
 FILA Wrestling Database

2007
2007 у боротьбі
2007 у Європі
Спортивні змагання у Софії
Квітень 2007
2007 у болгарському спорті